Whitesnake () — британская, затем американская рок-группа, играющая хард-рок с блюзовыми элементами, созданная в 1978 году Дэвидом Ковердэйлом, бывшим вокалистом Deep Purple.

История

1977—1984 

Дэвид Ковердейл основал Whitesnake в конце 1977 года в Северном Йоркшире, Англия. Основу его группы составили музыканты аккомпанирующего состава под названием The White Snake Band.

Официально группа создана в январе 1978 года Дэвидом Ковердэйлом, бывшим вокалистом Deep Purple. В связи с тем, что Дэвид Ковердэйл был связан контрактом, запрещающим ему участие в группах, он был вынужден с момента распада Deep Purple выпускать сольные альбомы с аккомпанирующим составом, т. н. David Coverdale’s Whitesnake. С ним он выпустил два альбома — White Snake (1977) и Northwinds (1978), продюсером которых стал небезызвестный Роджер Гловер.

В создании группы, наряду с Ковердэйлом, участвовали Берни Марсден — гитара, Мики Муди — гитара, Нил Маррей — бас, Дэйв Даул — барабаны и Брайан Джонстон — клавишные. Впрочем, Джонстон вскоре был заменен на Пита Соллея (экс-Procol Harum). Они записали 7-дюймовый EP Snakebite (1978). Продюсером всех альбомов, начиная с дебютного и до 1984 года был Мартин Бёрч, продюсировавший последние альбомы Deep Purple с участием Ковердэйла. Параллельно работе с Whitesnake, Бёрч также продюсировал альбомы Rainbow (сольного проекта бывшего коллеги Ковердейла по Deep Purple Ричи Блэкмора), Black Sabbath, Iron Maiden и других.

В 1979 году вышел второй альбом — Lovehunter. Обложка альбома была несколько эротического содержания, поэтому в некоторых случаях пластинка продавалась в специальных коричневых пакетах. В данный период сформировался «золотой состав» Whitesnake — Марсден, Муди, Ковердэйл, Лорд, Пейс, Маррей. В 1980 году был выпущен ещё один альбом — Ready an’ Willing, принёсший группе хит «Fool For Your Lovin'» (изначально написанный для Би Би Кинга, а впоследствии переделанный и исполняемый и по сей день). Концертный альбом , записанный в период 1978—1980 годов, получил 5-ую строчку в британском чарте.

В 1981 году группа записала альбом Come An' Get It, который поднялся до 2 позиции в чартах Великобритании. Хит «Don’t Break My Heart Again» попал Top 20, а хит «Would I Lie to You» — в Top 40. Альбом провалился в США. В 1982 году Ковердейл взял отпуск, чтобы ухаживать за больной дочерью, и решил приостановить деятельность Whitesnake.

Во время записи Saints & Sinners уходит Марсден, а вскоре приходит конец и «золотому составу» — группу также покидают Пейс и Маррей.

1984—1991 

После некоторой паузы «Белая Змея» оживает вновь. Теперь в группе играют: спешно рекрутированный на запись недописанных партий Марсдена гитарист Мел Гэлли, игравший ранее с Гленном Хьюзом в Trapeze, басист-виртуоз и друг Джона Лорда Колин Ходжкинсон и экс-барабанщик Rainbow Кози Пауэлл. В этом составе группа записывает альбом Slide It In, в котором уже чувствуется желание Ковердэйла перевести группу на коммерческие рельсы.

После записи альбома группу покидают Муди и Ходжкинсон. Вместо них в группу приходят гитарист Thin Lizzy Джон Сайкс и вернувшийся Нил Маррей. В 1987 году группа выпускает очень успешный альбом 1987 (также известный как просто Whitesnake), который завоевал трансатлантическую аудиторию и стал восьмикратно платиновым. Данный альбом отличает от предшественников отсутствие блюзового звучания — группа полностью уклоняется в хард-н-хэви. Два года спустя группа выпускает вместе со Стивом Ваем альбом Slip of the Tongue, уже не имевший прежнего успеха. В 1990 году Whitesnake выступают хедлайнерами на фестивале «Monsters of Rock» в Донингтоне, но вскоре группа распадается, так как Ковердэйл решил взять творческую паузу.

1994 — наши дни 
В 1994 году Дэвид Ковердэйл с гитаристом Адрианом Ванденбергом воссоздают группу. В 1997 году записывается альбом Restless Heart, который Ковердэйл изначально планировал в качестве сольной работы (отсюда непохожесть по звучанию на предыдущие работы). Затем Дэвид снова распускает группу и собирает её вновь в 2002 году, но с новым составом (из «ветеранов» группы в этот состав попал только барабанщик Томми Олдридж).

В начале 2006 года вышел концертный DVD , записанный в 2004 году в Лондоне в легендарном зале Hammersmith Odeon. А в конце 2006 года вышел двойной концертный альбом — . В марте того же года мир увидел перепевку хита «Is This Love» в исполнении певца Томаса Андерса, бывшего солиста легендарной группы Modern Talking.

В 2008 году вышел новый студийный альбом группы Good to Be Bad, получивший положительные отзывы критиков.

В начале 2010 года Whitesnake сообщили о том, что группа не будет гастролировать на протяжении всего 2010 года, потому что музыканты работают над несколькими проектами, главный из которых — сочинение и запись нового студийного альбома. В феврале 2010 года группа подписала контракт с лейблом «Frontiers Records». 18 июня 2010 года во время работы над альбомом Whitesnake покидают барабанщик Крис Фрэйзер и басист Юрайя Даффи. В августе 2010 года на смену Юрайе Даффи группа ангажировала басиста Майкла Дэвина. В сентябре 2010 года группу покидает клавишник Тимоти Друри — по официальной версии, «чтобы заняться сольной карьерой».

В 2011 году на лейбле «Frontiers» вышел новый студийный альбом Whitesnake — Forevermore («Навеки»).

В конце февраля 2015 года на официальном сайте группы было объявлено о выходе нового альбома «The Purple Album», целиком состоящего из песен Deep Purple, периода, когда вокалистом был Дэвид Ковердэйл. Также был представлен клип на песню «Stormbringer».

Дискография

Студийные записи 
 1978 — Snakebite (EP)
 1978 — Trouble
 1979 — Lovehunter
 1980 — Ready an’ Willing
 1981 — Come an’ Get It
 1982 — Saints and Sinners
 1984 — Slide It In
 1987 — 1987
 1989 — Slip of the Tongue
 1997 — Restless Heart
 2008 — Good to Be Bad
 2011 — Forevermore
 2015 — The Purple Album
 2019 — Flesh & Blood

Концертные альбомы 
 1980 — Live at Hammersmith (1978)
 1980 — Live … In the Heart of the City (1980)
 1990 — Live at Donington (1990)
 1998 — Starkers in Tokyo (1997)
 2006 — Live... In the Shadow of the Blues (2004)
 2013 —  Made in Japan  (2011)

Составы

Временная шкала

Примечания

Ссылки 

Хард-рок-группы Великобритании
Глэм-метал-группы Великобритании
Группы блюз-рока из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1977 году
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Секстеты
Хеви-метал-группы Великобритании